Nevada Township (comté de Story, Iowa)
Nevada Township (Illinois)